Amt Neustadt (Dosse) - Brandenburg
 Amt Neustadt an der Dosse - Brandenburg
 Amt Neustadt-Glewe - Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Amt Neustadt-Land - Sleeswijk-Holstein